Бандарбейла (Бендер-Бейла; , ) — прибрежный город в провинции Бари в Сомали.

История 
Город расположен севернее мыса Рас-Мабар (или мыс Мабар). Служил в качестве важного навигационного ориентира для кораблей, плывущих из Аравийского полуострова к полуострову Сомали. Исторически в поселение производили лодки и плоты без использования гвоздей.
Бэйла сильно пострадал от цунами, вызванного землетрясением на дне Индийского океана в декабре 2004 года.

Население 
В городе живёт около 16 тысяч человек. В Бэйла живут, в основном, сомалийцы, которые представляют кланы Маджертин и Лилкас.

Образование 
По данным министерства образования Сомали, в округе Бэйла есть 13 начальных школ.

Примечания

Ссылки 
 Бэйла, Сомали

Города Сомали